Яков Сергеевич Вечеркин (1912 год, село Подгорное — дата и место смерти не известны) — старший агроном Луговской МТС Джамбулской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1912 году в крестьянской семье в селе Подгорное (сегодня — аул Кумарык Рыскуловского района Джамбулской области). Окончив шестилетнюю школу, начал свою трудовую деятельность в колхозе родного села. С 1932 года работал агрономом на Луговской МТС. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации продолжил работать на Луговской МТС старшим агрономом. В 1947 году механизаторы Луговской МТС собрали в среднем по 400,9 центнеров сахарной свеклы с участка площадью 347,5 гектаров.

В 1948 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся достижения в сельском хозяйстве.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1948 года
 Орден Ленина
 Медаль «За отвагу»
 Орден Славы III степени
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Литература 
 Герои Социалистического труда по полеводству Казахской ССР. Алма-Ата. 1950. 412 стр.